

Geografia
Australia
 Blyth – villaggio dell'Australia Meridionale

Canada
 Blyth – comunità dell'Ontario

Regno Unito
 Blyth – cittadina del Northumberland
 Blyth – villaggio del Nottinghamshire
 Blyth – fiume del Northumberland
 Blyth – fiume del Suffolk

Onomastica
 Blyth – variante del nome proprio di persona inglese Blythe

Persone
 Ann Blyth – attrice statunitense
 Billy Blyth – calciatore scozzese
 Edward Blyth – biologo, zoologo e ornitologo britannico
 Jim Blyth – calciatore scozzese

Titoli
 Baron Blyth – titolo di Pari del Regno Unito

Pagine correlate
 Blythe